Kanton Gap-Campagne
 Kanton Gap-Centre
 Kanton Gap-Nord-Est
 Kanton Gap-Nord-Ouest
 Kanton Gap-Sud-Est
 Kanton Gap-Sud-Ouest
 Kanton Gap-1
 Kanton Gap-2
 Kanton Gap-3
 Kanton Gap-4